Die apokalyptischen Reiter steht für:

 Apokalyptische Reiter, biblische Figuren
 Die Apokalyptischen Reiter (Band), deutsche Band
 Tatort: Die apokalyptischen Reiter, deutscher Fernsehfilm von Martin Gies (1999)

Siehe auch:
 Die vier apokalyptischen Reiter